Un hors-la-loi est une personne qui vit en dehors de la loi.

Œuvres de fiction

Bande dessinée 
Hors-la-loi (1954), album de bande dessinée de la série Lucky Luke;
Hors-la-loi, une des deux histoires de l'album Hors-la-loi.

Cinéma 

Hors-la-loi, le titre français d'un film de Rupert Julian intitulé Hands Down, sorti en 1918;
Hors-la-loi, un film de Robin Davis, sorti en  1985;
Hors-la-loi, un film de Rachid Bouchareb, sorti en  2010.

Théâtre 
Hors-la-loi, pièce de théâtre (2010) de Régis Duqué.

Voir aussi